Kiten est un outil pour apprendre les kanjis fonctionnant sous GNU/Linux. Il est inclus dans KDE (avec KdeEdu). Il fonctionne aussi comme un dictionnaire japonais-anglais ainsi que dans le sens anglais-japonais. On peut chercher des kanjis à partir de leurs clés et de leur nombre de traits. Il est également possible d'ajouter un kanji à sa « liste d'apprentissage » et il possède un système simple de « flash card ».

C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 

Logiciel KDE
Langue japonaise
Kanji
Logiciel éducatif
Logiciel pour Unix
Logiciel libre sous licence GPL